Isla Elizabeth Phillips (Gloucester, Inglaterra; 29 de marzo de 2012) es la segunda hija de Peter Phillips, el nieto mayor de Isabel II del Reino Unido, y Autumn Patricia Kelly.

Es la segunda bisnieta de la reina Isabel II del Reino Unido y su marido el duque Felipe de Edimburgo, y la segunda nieta de la princesa Ana, princesa real y su exmarido el capitán Phillips. Al igual que su padre, no tiene ningún título real pero se encuentra en la línea de sucesión al trono británico.

Biografía

Nacimiento 
Isla Phillips nació en el Gloucestershire Royal Hospital el día 29 de marzo de 2012. Sus padres Peter Phillips y Autumn Patricia Kelly, que se encontraban viviendo en Hong Kong por motivos de trabajo, se trasladaron a Inglaterra para que el nacimiento de la pequeña se llevara a cabo allí.

Al nacer, ocupó el decimotercer posición en la línea de sucesión al trono británico. Tras el nacimiento de los hijos de Los Duques de Cambridge, y el primer hijo de los Duques de Sussex, así como el del primer hijo de la Princesa Eugenia, actualmente ocupa el décimo octavo lugar. Al igual que su hermana mayor, Savannah Phillips, Isla posee la doble nacionalidad británica y canadiense.

Bautizo
Isla fue bautizada el 1 de julio de 2012 en Avening, Gloucestershire, en la iglesia de San Nicolás, cerca del hogar de la princesa Ana en Gatcombe Park. Como ocurrió con su hermana, el nombre de sus padrinos de bautismo no ha sido anunciado.

Primeros años 
Su primera aparición pública fue en el balcón del palacio de Buckingham durante la celebración del Trooping de Colour en 2017. En octubre de 2018, formó parte del cortejo nupcial de la boda de la princesa Eugenia de York y Jack Brooksbank.

Sus padres se separaron en 2019 y se divorciaron el 14 de junio de 2021.

Línea de Sucesión

Ancestros

Referencias 

Familia Mountbatten-Windsor
Nobles de Reino Unido
Niños de la realeza
Nacidos en Gloucester